Imperfetto – tempo verbale
Indicativo imperfetto  inteso come forma verbale dell'indicativo (andavo)
Congiuntivo imperfetto  inteso come forma verbale del congiuntivo (andassi)
 Imperfetto – album di Povia del 2021